Calvary Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Calvary Baptist Church (Kansas), NRHP-Nr. 88001905
 Calvary Baptist Church (New Jersey), NRHP-Nr. 80002477
 Calvary Baptist Church (Oklahoma), NRHP-Nr. 78002244
 Calvary Baptist Church (Rhode Island), NRHP-Nr. 80000089

Ferner:

 Calvary Baptist Church (New York)